Il singolare del torneo di tennis Poznań Porsche Open 2004, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Tomáš Zíb che ha battuto in finale Juan Pablo Brzezicki 64-7, 7-63, 6-3.

Teste di serie 

 José Acasuso (primo turno)
 Paul-Henri Mathieu (quarti di finale)
 Galo Blanco (primo turno)
 Adrián García (primo turno)

 Bohdan Ulihrach (primo turno)
 Guillermo García López (quarti di finale)
 Marc Rosset (quarti di finale)
 Marc López (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Poznań Porsche Open 2004